Сева́нская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Севанская улица — улица в Астрахани.
 Севанская улица — улица в Москве.
 Севанская улица — улица в Перми.
 Севанская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Севанская улица — улица в Челябинске.

Казахстан 
 Севанская улица — улица в Алма-Ате.